GE, Ge eller ge kan avse:

 GE – ett amerikanskt bolag, se General Electric
 GE – IATA:s flygbolagskod för TransAsia Airways i Taipei, Kina
 GE – beteckning på fiskebåt från Gävle, se Svenska distriktsbeteckningar
 GE – landskod för Georgien
 Ge – kemiskt tecken för Germanium
 Ge – en grekisk gudinna, se Gaia
 .ge – nationell toppdomän för Georgien

Personer 
 Nikolaj Ge (1831–1894), en rysk målare